Симоне Болели и Фабио Фоњини су освојили турнир. У финалу су савладали Пјер-Ига Ербера и Николу Маија са 6:4, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

Резултати турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2015.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушки парови